Коновалов, Александр Владимирович:
 Коновалов, Александр Владимирович (род. 1974) — российский самбист и дзюдоист.
 Коновалов, Александр Владимирович (род. 1968) — российский юрист, полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ.